Мале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Діжона, 32 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 238,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мале на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара